Crazy in Love puede referirse a:
 «Crazy in Love», canción de 1988 de Kim Carnes, también grabada por Conway Twitty y Kenny Rogers.
 Crazy in Love, álbum de 1990 de Conway Twitty.
 «Crazy in Love», canción de 2003 de Beyoncé con Jay-Z.
 «Crazy in Love», canción de 2003 de Jill Johnson.
 Crazy in Love, álbum de 2021 del grupo Itzy.